Рубцо́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Рубцова, Валентина Павловна (род. 1977) — украинская и российская актриса, певица.
 Рубцова, Варвара Владимировна (род. 2001) — российская футболистка.
 Рубцова, Галина Сергеевна (род. 1936) — советский инженер и учёный, специалист в области разработки ядерных боеприпасов.
 Рубцова, Дарья Владимировна (род. 1993) – российская певица.
 Рыболовлева (Рубцова), Екатерина Михайловна (1907—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Рубцова, Елена Ивановна (1911—1984) — советская актриса театра и кино.
 Рубцова, Ирина Павловна (род. 1957) — советская и российская оперная певица.
 Рубцова, Мария Денисовна (1914—1993) — почётный гражданин города Химки.
 Рубцова, Ольга Николаевна (1909—1994) — советская шахматистка.
 Рубцова, Татьяна Алексеевна (род. 1962) — российская шахматистка.
 Рубцова, Тамара Ильинична (1954—2009) — русская писательница.